-{HF, Hf}- или -{hf}- може да се односи на:

 Хемијски знак за хемијски елемент хафнијум
 Флуороводоник, хемијско једињење
 Висока фреквенција ()
 Затајење срца ()